Leszno város
 Vis horvátországi sziget tradicionális, ill. olasz nyelvű elnevezése